Kraus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fred Kraus
 Otto Kraus